Johannes Erler ist der Name folgender Personen:

* Johannes Erler (Bischof) († 1476), deutscher Geistlicher, Weihbischof in Breslau
 Johannes Erler (Grafikdesigner) (* 1965), deutscher Grafikdesigner und Typograf 

Siehe auch:
 Johann Erler